Ptomascopus är ett släkte av skalbaggar. Ptomascopus ingår i familjen asbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Asbaggar
Ptomascopus